Die Nemzeti Bajnokság 1927/28 war die 25. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum elften Mal Ferencváros Budapest.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste absteigen, der Vorletzte bestritt zwei Relegationsspiele gegen den Abstieg.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}
Dadurch sicherte sich Bocskay FC Debrecen den Klassenerhalt.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1928
Fußballsaison 1927/28